Aymé est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Aymé est un prénom masculin.
 Aymé Kunc (1877-1958), compositeur français, directeur du conservatoire de musique de Toulouse de 1914 à 1944.

Patronyme 

 Pierre Aymé (anciennement Pierre Aymon) (~1310 - 1372), évêque d'Auxerre de 1362 à 1373.
 Jean-Marie Dubois-Aymé (1779-1846), ingénieur des ponts et chaussées. 
 Jules Aymé de la Herlière (1806-1887), député des Vosges de 1852 à 1867.
 Émile Aymé de La Chevrelière (1820-1885), homme politique français.
 Paul Aymé (1869-1962), joueur de tennis français.
 Jean Ayme (ou Jean Aymé) (1876-1963), acteur français. 
 Henri Louis Joseph Ayme (1888-1970), médecin et chirurgien dentiste français. 
 Georges-Albert Aymé (1889-1950), général français, frère de Marcel Aymé.
 Alix Aymé (1894-1989), artiste peintre française.
 Marcel Aymé (1902-1967), écrivain, dramaturge et nouvelliste français. 
 Albert Ayme (1920-2012), peintre et sculpteur français.
 Fernand Aymé (1922-1945), résistant français, compagnon de la Libération.
 Sylvie Ayme (1966-), scénariste et réalisatrice française.
 Celestin Ayme (?-?), joueur français de rugby à XIII.

Les Aymé, famille poitevine 
 Charles Jean Louis Aymé (1770-1852), militaire français des .
 Jacques René Marie Aymé baron de La Chevrelière et de l'Empire (1771-1843), frère de Charles Jean Louis Aymé, capitaine d'infanterie, membre du collège électoral des Deux-Sèvres.
 Charles Joachim Aymé (1813-1854), fils de Charles Jean Louis Aymé, député des Deux-Sèvres (1849-1851).
 Émile Louis Marie Aymé de La Chevrelière (1820-1885), député des Deux-Sèvres (1871-1876).
 Jean Marie Charles Aymé de La Chevrelière (1858-1930), fils du précédent, député des Deux-Sèvres (1898-1902).
 Marie-Magdeleine Aymé de La Chevrelière, née  (1906-1976), député des Deux-Sèvres (1958-1973).

Toponymes 
 Place Marcel-Aymé : place de Paris située sur la butte Montmartre.

Littérature 
 Prix Aymé-Poirson : décerné par l'Académie des sciences française.
 Prix Marcel-Aymé : décerné depuis 2003 chaque année par l'Association du Livre et des Auteurs Comtois (ALAC), à Besançon.
 Liste d'articles de Marcel Aymé
 Romans, nouvelles et articles de Marcel Aymé

Références 

Homonymie de patronyme